Zingales ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Zingales (1884–1950), italienischer General
 Luigi Zingales (* 1963), italienischer Ökonom, Hochschullehrer